Madia ist:

 in der Antike ein Ort in Kolchis, siehe Madia (Kolchis)
 eine Pflanzengattung Madia Molina in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)

Madia oder Madìa ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Madia (* 1965), italienischer Balletttänzer, Choreograf und Regisseur
 Marianna Madia (* 1980), italienische Politikerin
 Stefano Madìa (1954–2004), italienischer Schauspieler und Journalist
 William Madia (* 1947), amerikanischer Kernphysiker und Forschungsmanager

Siehe auch:
 Mahdia (Begriffsklärung)